Ashleigh Barty și Jennifer Brady au fost campioane en-titre,  dar au ales să nu participe. Barty și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist în martie 2022.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main Draw

2022
WTA Tour 2022